Leilaster är ett släkte av sjöstjärnor. Leilaster ingår i familjen Leilasteridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sjöstjärnor
Leilaster